Alcides Gonçalves é um compositor, cantor e violonista de música popular brasileira.

Discografia 
Cadeira vazia - Série Destaque nº 7

Compositores do Rio Grande do Sul